Fourques (Gard)
 Fourques (Pirenéus Orientais)